Vasile Cernobai (n. 1947, Basarabia - d. 1997, Iași, accident de cale ferată, înhumat la Chișinău) a fost un astrofizician basarabean, doctor în fizică și matematică, director al Observatorului astronomic al Universității de stat din Moldova, fost membru ULCT.

Biografie
După absolvirea a trei ani la facultatea de fizică și matematică a Universității de Stat din Chișinăuu, a fost transferat în anul 1967 la secția de fizică nucleară a facultîății de fizică a Universității de Stat Lomonosov din Moscova, care avea baza științifică la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna. După absolvire a lucrat în colaborare cu fizicieni ucraineni în domeniul termofizicii, iar mai târziu s-a orientat spre astrofizică, reușind să susțină teza de doctorat cu susținerea profesorului David Kirjnit de la Institutul de Fizică al Academiei de științe din URSS.

Ulterior, la începutul anilor 80 a fost numit director al Observatorului astronomic al Universității de stat din Moldova, reușind să obțină pentru observator un contract în domeniul astroclimei cu Institutul de Optica a atmosferei de la Tomsk, in care a implicat cercetătorii de la observator: Poiata, Smikov, Sakun, Nacu, Andronic și alții. In acei ani a activat și ca lector la Planetariul din Chișinău, citind lecții de popularizare a astronomiei. Tot în acești ani a construit, în colaborare cu Ion Nacu, Observatorul astronomic al Palatului Orășenesc al Pionierilor achiziționând un telescop reflector la opticienii din Kazan, care a funcționat până în anii 2010, după ce a fost demolat din motive necunoscute.
 
În anul 1988 a fondat firma „Astro”, care producea optică, inclusiv ochelari, și care există și astăzi, fiind deținută de văduva astronomului - Valentina.

A decedat în circumstanțe tragice la trecerea căii ferate la Iași, unde plecase că sa perfecteze contracte cu astronomii și opticienii din România în anul 1997.

Realizări
A observat o eclipsă totală de Soare din avion deasupra marii Kara, în Siberia de Nord.

Despre
 St. Tiron, Ion Nacu, Scurt istoric al desvoltarii astronomiei in spatiul dintre Prut și Nistru (1918- 2018), Fizica și tehnologiile moderne,Chișinău,vol.16, nr.1- 2( 61-62), 2018

Nașteri în 1947
Decese în 1997
Astrofizicieni
Oameni de știință moldoveni
Oameni de știință din secolul al XX-lea